Middletown é o nome de diversas cidades dos Estados Unidos:
Middletown (Califórnia)
Middletown (Connecticut)
Middletown (Delaware)
Middletown (Illinois)
Middletown (Indiana)
Middletown (Iowa)
Middletown (Kentucky)
Middletown (Maryland)
Middletown (Michigan)
Middletown (Missouri)
Middletown (Nova Jérsei)
Middletown (Nova Iorque)
Middletown (Ohio)
Middletown (Pensilvânia)
Middletown (Rhode Island)
Middletown (Virgínia)

Pode ser também
Middletown, filme de 2006

Desambiguação
Desambiguações de topônimos